Аль Али () — аравийский род из арабского клана 'Aбдa племени Шаммар, долгое время стоявший во главе этого племени и правивший эмиратом Джебель-Шаммар до 1834 года, когда его отстранил от власти поддерживаемый Саудитами шаммарский род ар-Рашид. Центром эмирата Аль Али был город Ха’иль.

В 1792 году род Аль Али встал на сторону Первого Саудовского государства в его борьбе с Османской империей.

Шаммарские шейхи и амиры из рода Аль Али 
 1489—1519 гг. Али ибн Али
 1792—1818 гг. Мухаммад ибн Абд аль-Мухсин
 1818—1834 гг. Салих ибн Абд аль-Мухсин
 1837—1837 гг. Иса ибн Убайдаллах

Источники 
 Все монархи мира. Саудовская Аравия
 Васильев А. История Саудовской Аравии. 1745—1973

А
Династии исламских правителей